Alfredo Correa de Andréis – sociologo ed accademico colombiano
 Costantino De Andreis – ex calciatore italiano
 Édouard de Andréis – editore francese
 Ester de Andreis – scrittrice e traduttrice spagnola
 Felix de Andreis – religioso statunitense
 Fernando de Andreis – politico argentino
 Giancarlo De Andreis – autore televisivo e giornalista italiano
 Giovanni Battista De Andreis – pittore e incisore italiano
 Luigi De Andreis – politico italiano
 Paolo De Andreis – autore televisivo italiano
 Wanda Wyhowska de Andreis – storica, giornalista e attivista polacca

Pagine correlate 
Andreis (disambigua)